egezmplaryzm w dydaktyce, teoria doboru treści nauczania
 egezmplaryzm w filozofii